Fou la 21a edició de la Lliga catalana de bàsquet. Fou el desè títol pel Barça en la cinquena final consecutiva pel Manresa.

Semifinals 

|}

Final 

{| style="width:92%;"
|-
|

Referències 

Lliga catalana de bàsquet masculina
Competicions esportives del 2000 a Catalunya
Competicions esportives del 2001 a Catalunya